

Localidades

 Bigfork (Minnesota)
 Bigfork (Montana)

Desambiguações de topônimos